John Wesley Harding může být:

 John Wesley Harding (album) – album Boba Dylana z roku 1967
 John Wesley Harding (píseň) – píseň z alba
 John Wesley Harding (hudebník) (* 1965) – britský hudebník
 John Wesley Hardin (1853–1895) – americký pistolník